Карель Восмаар (; 20 марта 1826, Гаага – 12 июня 1888, Монтрё, Швейцария) – голландский , , , , критик искусства (1826-1888).

Биография 
Изучал право в Лейденском университете, получил научную степень в 1851 году, и в течение многих лет работал в судебной системе страны. В 1873 году оставил службу и полностью посвятил себя творчеству.

Пользовался среди своих соотечественников почетной известностью за беллетристические, исторические и критические статьи, появлявшиеся преимущественно в гаагском журнале "Neederlandsche Spectator", за прекрасные оригинальные и переводные стихотворения, между прочим, за весьма точный перевод "Илиады" и "Одиссеи" Гомера, и за исследования в области истории искусства. В особенности замечателен его трактат о жизни и произведениях Рембрандта (изд. в Гааге, в 1869 г.), составивший драгоценный вклад не только в голландскую, но и вообще в европейскую литературу. В этом труде Восмаар исправил многие неточные сведения, повторявшиеся у предшествовавших ему биографов великого живописца, открыл и установил новые факты, относящиеся до его жизни и деятельности, и представил подробный хронологический перечень всех известных его произведений. 

Писал под псевдонимом Фланор.

Библиография 
1856 - Eene studie over het schoone en de kunst
1860 - Eenige schetsen
1893 - Rembrandt Harmensz. van Rijn, ses précurseurs et ses années d'apprentissage
1868 - Rembrandt Harmensz. van Rijn, sa vie et ses œuvres 
1868 - De schilderschool
1872-1876 - Vogels van diverse pluimage
1874 - Een zaaier, studiën over Multatuli
1875 - Londinias
1878-1880 - Ilias (перевод Гомера)
1879-1881 - Vlugmaren (met twee vervolgen, Den Haag)
1880 - Amazone (роман)
1883 - Nanno, eene Grieksche idylle
1887 - Gedichten
1888 - Inwijding (неоконченный роман).
1888-1889 - Odussee (перевод Гомера)

Примечания

Литература 

Художественные критики Нидерландов
Лауреаты литературных премий